Bhagwanpur (Bara)
 Bhagwanpur (Kapilvastu)

Zobacz też